Die Route nationale 165, kurz N 165 oder RN 165, ist eine französische Nationalstraße.

Sie wurde 1824 zwischen Nantes und Audierne festgelegt und geht auf die Route impériale 185 zurück. Ihre Gesamtlänge betrug 268,5 Kilometer. 1973 wurde der Abschnitt zwischen Quimper und Audierne abgestuft und 1978 übernahm die Straße die (neue) Führung der Nationalstraße 170 nach Brest:

  Nantes – Quimper
  Quimper – Daoulas
  (kurzzeitig als N 170) Daoulas – Le Relecq-Kerhuon
  (kurzzeitig als N 170) Le Relecq-Kerhuon – Brest

Außerdem wurde ab 1978 die alte Trasse der N 165 über die Orte zwischen der Abfahrt 46 und 52 der Schnellstraße, auf die die N 165 gelegt wurde, als Nationalstraße 265 ausgezeichnet. 1979 erfolgte die Abstufung. Heute verläuft die N 165 komplett als Schnellstraße beginnend an der Autobahn 82 nordwestlich von Brest und der Umgehungsstraße östlich von Brest, wo sie in der N 265, die zur Nationalstraße 12 führt, ihre Fortsetzung findet. Sie soll zur Autobahn 82 ausgebaut werden.

Streckenverlauf

N 165a 
Die Route nationale 165A, kurz N 165A oder RN 165A, war eine französische Nationalstraße und ein Seitenast der N 165, der zeitgleich mit ihr 1824 festgelegt wurde. Er zweigte von ihr in Douarnenez ab und verlief innerhalb des Ortes zum Hafen. 1973 erfolgte die Abstufung zur Départementsstraße 207.

Weblinks 
 Route nationale française 165 auf WikiSara (französisch)
 Route nationale française 165A auf WikiSara (französisch)

165
Straße in der Bretagne
Route nationale 0165
Route nationale 0165